Баволя-Глова,  () — гласный польский дворянский герб.

Описание 
В красном поле чёрная буйволова голова с такими же рогами. На шлеме три страусовых пера. Ср. Венява.

Герб используют

См. также 
 Герб Бессарабской губернии
Герб Забайкальской области
Герб Молдавии

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с изображением головы буйвола
Гербы с шляхетскими коронами